De Serie A 1965/66 was het 63ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 35ste seizoen van de Serie A. Inter werd kampioen.

Eindstand

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1965/66